Číslo 666 může být:

 666 – rok
 666 př. n. l. – rok
 666 (číslo)
 Číslo šelmy – symbol z Nového zákona
 666 (skupina) – hudební skupina
 666 (autobusová linka) – autobusová linka spojující Brandýs nad Labem-Starou Boleslav a Káraný

Související články 
 Hexakosioihexekontahexafobie – chorobný strach z čísla 666